Pointer steht für:

 English Pointer, englische Jagdhundrasse
 Zeiger (Informatik), in der Informatik eine Variable, die auf eine Speicheradresse zeigt
 VW Pointer, eine für Lateinamerika produzierte Baureihe von Volkswagen
 Lichtzeiger oder Laserpointer, optisches Zeige- und Visiergerät

Pointer ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Pointer, US-amerikanischer Rapper, siehe Abstract Rude
 Anita Pointer (1948–2022), US-amerikanische Sängerin, Mitglied der Gruppe The Pointer Sisters
 Bonnie Pointer (1950–2020), US-amerikanische Sängerin, Mitglied der Gruppe The Pointer Sisters
 June Pointer (1953–2006), US-amerikanische Sängerin, Mitglied der Gruppe The Pointer Sisters
 Mick Pointer (* 1956), britischer Schlagzeuger
 Priscilla Pointer (* 1924), US-amerikanische Schauspielerin
 Ray Pointer (1936–2016), englischer Fußballspieler
 Ruth Pointer (* 1946), US-amerikanische Sängerin, Mitglied der Gruppe The Pointer Sisters
 Tanya Pointer (* 1973), US-amerikanische Rapperin und Sängerin, siehe Nonchalant 

Siehe auch:

 Pointer-Nunatak, Nunatak im Coatsland, Antarktika
 The Pointer Sisters, US-amerikanische Soul- und Disco-Band
 The Pointers, zwei Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Pointner
 Poynter